Richardia är ett släkte av tvåvingar. Richardia ingår i familjen Richardiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Richardia